El topónimo Lake Camelot puede hacer referencia a dos lugares designados por el censo en Estados Unidos:

 Lake Camelot, en el estado de Illinois.
 Lake Camelot, en el estado de Wisconsin.